U 400 oder U-400 bzw. U400 steht für:

 U 400 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 400, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 400 ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 400 mm Steghöhe.
 U 400, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U400